Old Man of the Mountain (rotsformatie), een voormalige rotsformatie in de staat New Hampshire in de Verenigde Staten
The Old Man of the Mountain (cartoon), een Amerikaanse cartoon uit 1933 van Betty Boop
The Old Man of the Mountain (song), een erelied van de staat New Hampshire in de Verenigde Staten
Rachid ad-Din Sinan, leider van de Assassijnen